Johannes Conrad je lahko:
 Johannes Conrad (general) (1888-1967)
 Johannes Conrad (ekonomist) (1839–1915)
 Johannes Conrad (satirik) (1929–2005)